Code of Honor ist der Titel folgender Filme:

 Code of Honor, Alternativtitel von Das Söldnerkommando, US-amerikanisch-philippinischer Film von Patrick G. Donahue (1982) 
 Code of Honor, Alternativtitel von Eine Frau kann nicht vergessen, US-amerikanischer Fernsehfilm von David Greene (1984) 
 Code of Honor (2012), US-amerikanischer Film von Robby D.
 Code of Honor (2016), US-amerikanischer Film von Michael Winnick